Сеньга:

 Сеньга — река, приток реки Клязьмы , протекает преимущественно во Владимирской области.
 Сеньга — река, приток Лежи. 
 Сеньга — село в Грязовецком районе Вологодской области.